Beniczky ist der Familienname folgender Personen:

 Helene von Beniczky-Bajza (1840–1905), ungarische Schriftstellerin
 Ödön Beniczky (1878–1931), ungarischer Politiker, Obergespan und Innenminister